Kren steht für:

 Meerrettich, im bairischen und fränkischen Sprachraum, sowie im österreichischen Hochdeutsch 
 Kren (Gemeinde St. Peter), Ort bei St. Peter am Wimberg, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich

Kren ist der Familienname folgender Personen:
 Brigitte Kren (* 1954), österreichische Schauspielerin
 Ernst Kren (* 1962), österreichischer Mediengestalter, Alpinist und Autor
 Josef Kren (1824–1891), österreichischer Opernsänger (Bass)
 Kurt Kren (1929–1998), österreichischer Filmemacher
 Maria Kren (1892–1966), österreichische Politikerin (SPÖ)
 Marvin Kren (* 1980), österreichischer Regisseur
 Otto Kren (1876–1937), österreichischer Dermatologe 
 Vladimir Kren (1903–1948), kroatischer Offizier
 

Siehe auch:
 Krèn
 Křen
 Krenn